Лас Пријетас има више значења:

 Лас Пријетас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пријетас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пријетас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пријетас, Ла Курва (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пријетас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику